María Teresa Rafaela de Borbón (Sevilla, 11 de junio de 1726 - Versalles, 22 de julio de 1746) fue una infanta de España y posteriormente delfina de Francia a través de su matrimonio con Luis, delfín de Francia. Murió prematuramente a la edad de veinte años tras el nacimiento de su única hija, María Teresa.

Biografía

Primeros años 

La infanta María Teresa Rafaela fue la segunda hija del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, la princesa italiana Isabel Farnesio. Se la conocería simplemente bajo los nombres de "María Teresa Rafaela" o "María Teresa". Fue descrita por ser bella y "alta con dignidad". Sin embargo, sus cabellos rojizos le valieron algunas observaciones desatentas en el momento de su llegada a Francia.

Matrimonio e hija 
Su matrimonio con Luis, delfín de Francia, el 23 de febrero de 1745, marcó la reconciliación entre Francia y España en respuesta al matrimonio fallido del rey Luis XV de Francia y la infanta Mariana Victoria, hermana mayor de María Teresa. El matrimonio no fue consumado en sus primeros tiempos, lo que molestó a la delfina frente a su marido y a la corte. Muy tímida, distante, prefería la mayoría de las veces quedarse en sus apartamentos y detestaba el juego (los juegos de naipes eran la distracción cortesana favorita en Versalles).

Unos meses más tarde, en septiembre de 1745, el matrimonio fue por fin consumado, poniendo fin a los cotilleos de los cortesanos que insinuaban que Luis era impotente. Este acontecimiento acercó a la pareja, que pasaba todo el tiempo juntos con una gran devoción, en oposición del rey, cuya nueva favorita, Madame de Pompadour, era detestada tanto por el delfín como por María Teresa. Esta última fue también hostil hacia el monarca, que no comulgaba tanto desde hace años, y se decía que "su timidez le impedía totalmente hablarle". 

Poco después, María Teresa quedó embarazada. El parto estaba previsto para principios de julio de 1746, pero el nacimiento se hizo esperar, lo que exasperaba a Luis XV. Finalmente, dio a luz el 19 de julio de 1746 a una niña llamada María Teresa, quien murió en abril de 1748. La delfina no se recuperó del parto y murió el 22 de julio. Su marido fue inundado por una pena extrema, que persistió hasta después de su nuevo matrimonio.

Hija 
 Madame María Teresa (19 de julio de 1746 - 27 de abril de 1748), nombrada Madame Royale. Murió en la infancia, algo que devastó a su padre que perdía así al único recuerdo vivo de su esposa.

Genealogía

Títulos y honores 
 11 de junio de 1726 - 23 de febrero de 1745: Su Alteza Real la infanta María Teresa Rafaela de España.
23 de febrero de 1745 - 22 de julio de 1746: Su Alteza Real la delfina de Francia (Son Altesse royale Madame la Dauphine).

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Madrid
Infantas de España por nacimiento
Consortes de miembros de la casa de Borbón de Francia
Casa de Borbón en España
Delfinas de Francia
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Españolas del siglo XVIII
Fallecidas por parto
Nobles de Francia del siglo XVIII